Abubakar Sharaf (1963. január 4. –) elefántcsontparti nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végzett. Az I. Liga játékvezetőjeként 2007-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Elefántcsontparti labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. A  nemzetközi játékvezetéstől 2007-ben a FIFA JB korhatárát eléve búcsúzott.

Afrikai nemzetek kupája 
Tunézia hat nagyvárosa adott otthont a 24., a 2004-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó rendezvénynek, ahol a CAF JB bíróként foglalkoztatta.

2004-es afrikai nemzetek kupája

Afrikai Nemzetek Kupája mérkőzés

Források 

Elefántcsontparti labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek